Stevens County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Stevens County, Kansas
 Stevens County, Minnesota
 Stevens County, Washington